Gürpınar (türkisch: „reichliche Quelle“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Gürpınar (Çivril), Dorf in der Provinz Denizli
 Gürpınar (Kızıltepe), Dorf in der Provinz Mardin
 Gürpınar (Van), Kreisstadt in der Provinz Van

Gürpınar oder Gürpinar ist der Familienname folgender Personen:
 Ates Gürpinar (* 1984), deutscher Politiker (Die Linke)
 Hüseyin Rahmi Gürpınar, türkischer Romancier und literarischer Übersetzer